Пина́кль (, от  — крылышко, щипец, конёк) в готической архитектуре — небольшая декоративная башенка, увенчанная миниатюрным шатром — фиалом. Пинакли и фиалы украшали краббами вдоль рёбер и крестоцветами на вершине.

Пинакли устанавливали на вершине и на уступах аркбутанов с целью усиления вертикального давления на контрфорсы для укрепления всей конструкции наружных опор готического собора. С этой целью пинакли иногда утяжеляли, наполняя свинцом. Самое раннее использование пинаклей обнаруживается в архитектуре Рочестерского собора (начало строительства 1080 год).

Иногда вершины пинаклей увенчивали статуями, как например в Реймском или Миланском готических соборах.

Пинакли венчают балдахины, кивории, табернакли, алтари и другие сооружения малых архитектурных форм.

Примечания

Литература 
 Всеобщая история архитектуры в 12 тт., т 4, М. — Л., 1966
 This article incorporates text from a publication now in the public domain: Chisholm, Hugh, ed. (1911). Encyclopædia Britannica (11th ed.). Cambridge University Press.

Архитектурные элементы
Готическая архитектура
Строительные элементы и конструкции